Mu Scorpii (μ Sco) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Escorpio:

 Mu1 Scorpii (μ1 Sco / HD 151890), estrella de magnitud 2,98.
 Mu2 Scorpii (μ2 Sco / HD 151985), estrella de magnitud 3,56.